Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy  2006 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alejandro Falla (Qualificato)
 Łukasz Kubot (Qualificato)
 Simone Bolelli (Qualificato)
 Tomáš Zíb (ultimo turno)

 George Bastl (ultimo turno)
 Saša Tuksar (primo turno)
 Irakli Labadze (ultimo turno)
 Marin Čilić (Qualificato)

Qualificati 

 Alejandro Falla
 Łukasz Kubot

 Simone Bolelli
 Marin Čilić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2006